Hond, een huisdier Canis lupus familiaris
 Hondjes (televisieprogramma), een kinderprogramma van de Nederlandse omroep VPRO